Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1970 de l’US Open de tennis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court et Judy Tegart-Dalton battent Rosie Casals et Virginia Wade en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1970
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1970
Tennis en septembre 1970